Budov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Budov (Budowe), Grundsiedlungseinheit von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem
 Budov (Buda), Ortsteil von Verušičky, Okres Karlovy Vary